Думітра () — комуна в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд.
 Думітра () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Адміністративний центр комуни Думітра.
 Думітра () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Синтімбру.